

Patronymie 
 Christian d'Oriola (1928-2007) est un escrimeur français.
 Eduard von Oriola (1809-1862) est une général prussien.
Kate Delbarre-d'Oriola (1925) est une escrimeuse française.
 Maximiliane von Oriola (1818-1894) est une salonnière prussienne.
 Pepe Oriola (1994- ) est un pilote automobile espagnol.
 Ralph Graf von Oriola (1895-1970) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie
Nom catalan de la ville d'Orihuela, dans le sud du Pays valencien, en Espagne.

Divers 
 (701) Oriola est un astéroïde découvert en 1910.
 Oriola est une entreprise finlandaise.